De term Mocro (meervoud: Mocro's) wordt gebruikt in de Nederlandse straattaal om mensen van Marokkaanse afkomst aan te duiden.

Het woord wordt sinds het begin van de 21e eeuw gebruikt. In 2005 kreeg het begrip nationale bekendheid bij het brede publiek toen de rapper Ali B een hit scoorde met de single Leipe Mocro Flavour.

"Mocro" is geen echte geuzennaam, omdat het woord geen oorsprong kent als scheldnaam.

Voorbeelden van gebruik
 De single van de rapper Ali B, uit het jaar 2005, heet "Leipe Mocro Flavour".
 De criminele organisaties Mocro Maffia, soms ook door de media benoemd als Mocro-oorlog
 De Nederlandse televisieserie Mocro Maffia.
 De Nederlands-Marokkaanse rappers Youssef en Kamal gebruiken in hun nummers regelmatig het woord "Mocro".
 De Amerikaanse zanger Akon: "This goes out to (..) my mocro's in the ghetto", op zijn single Ghetto (International remix).

Zie ook 
 Marokkanen in Nederland

Geuzennaam
Nederlands idioom
Migratie en Nederland